Bukovje (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice
 Bukovje (Križevci), een plaats in de Kroatische gemeente Križevci
 Bukovje (Netretić), een plaats in de Kroatische gemeente Netretić
 Bukovje (Postojna), een plaats in de Sloveense gemeente Postojna
 Bukovje (Samobor), een plaats in de Kroatische gemeente Samobor